As lutas da categoria de peso superpesado masculino (+91 kg) do boxe nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 foram disputadas entre os dias 9 e 21 de agosto no Pavilhão 6 do Riocentro. O francês Tony Yoka foi o campeão derrotando o britânico Joe Joyce na final por decisão dividida.

Resultados

Fase final

Fase preliminar

Chave superior

Chave inferior

Superpesado masculino